Kõo (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Viljandimaa
 Kõo (Põhja-Sakala), een plaats in de Estlandse gemeente Põhja-Sakala
 Kõo (Võru), een plaats in de Estlandse gemeente Võru vald